Słupca peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Słupca, une ville et le siège de la gmina de Słupca et du powiat de Słupca
 powiat de Słupca, une powiat
 gmina de Słupca, une gmina.
dans la voïvodie de Mazovie
 Słupca, un village